Xie kan som auktorsförkortning betyda:

 Cheng-Hui Xie
 Liping Xie
 Lixia Xie
 Meng Xie
 Rong-dong Xie

Robotskapade auktorsförkortningar